Le butane-1,2,3,4-tétrol est un composé organique de formule semi-développée HOCH2–CHOH–CHOH–CH2OH. C'est donc un polyol en C4 avec deux atomes de carbone asymétrique. Comme cette molécule possède également un plan de symétrie qui passe entre les deux carbones chiraux, le stéréoisomère (R,S) ne sera pas chiral. Le butane-1,2,3,4-tétrol se présente donc sous la forme d'une paire d'énantiomères et d'un composé méso. Historiquement, le racémique a été nommé thréitol tandis que le composé méso est dit érythritol.